A Supertaça de Cabo Verde foi a 2ª edição da Super Taça de Cabo Verde.

Mindelense jogarado o primeiro jogo, Sporting Praia jogarado o segundo jogo, o anterior foi 2013.

O encontro teve lugar no Estádio 5 de Julho, a 30 de abril. Opôs, o vencedor de Campeonato de Futebol Cabo-Verdiano de 2014, o Clube Sportivo Mindelense e venceador de super taça  de 2013, o Sporting Clube da Praia, quase não competição de taças jogarado em temporada de 2013.

O Mindelense disputou este troféu pela o próximo vez.

O próximo jogo foi jogarado em 2018.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Super Taça de Cabo Verde

Ligações externas
 Super Taça de Cabo Verde de 2014 em RSSSF

Clube Sportivo Mindelense
Sporting Clube da Praia